Wallach: má více významů:

 Wallach – původní německé jméno osady Bylochov na Litoměřicku, části obce Strachaly
 Wallach (kráter) – impaktní kráter na přivrácené straně Měsíce

 příjmení osob
 Eli Wallach (1915–2014) – americký herec židovského původu
 Jochanan Wallach (* 1945) – izraelský fotbalista a fotbalový funkcionář
 Otto Wallach (1847–1931) – německý chemik židovského původu, laureát Nobelovy ceny

Související články 
 Valach

Rozcestníky - příjmení